Шлюз № 6 — населенный пункт в Кирилловском районе Вологодской области при впадении Шолекши в Порозовицу.

Входит в состав Николоторжского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Волокославинский сельсовет.

Расстояние до районного центра Кириллова по автодороге — 41 км, до центра муниципального образования Никольского Торжка по прямой — 11 км. Ближайшие населённые пункты — Степучево, Коньково, Василево.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
 Шлюз № 6 в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кирилловского района